На территории Азербайджана находится множество армянских храмов, принадлежащих апостольской, католической, евангелистской и другим церквам. В Азербайджане, начиная ещё с советских времён, проводится политика умалчивания, «албанизации» или уничтожения армянских памятников, храмов и кладбищ.

Баку 

 Церковь Св. Григория Просветителя, 1903 год — библиотека
 Церковь Святой Богоматери, XVII век — снесена (сохранилась лишь нижняя часть колокольни)
 Церковь Святых апостолов Фаддея и Варфоломея — снесена
 Часовня Святого Воскресения на кладбище — снесена
 Армяно-лютеранская церковь — снесена

Гянджа 

 Церковь Сурб Геворг, XIX век
 Церковь Сурб Григор Лусаворич
 Церковь Сурб Ованес Мкртич, 1633 год — филармония
 Церковь Сурб Саркис, XVI—XVIII века — библиотека
 Часовня Святого Югита — снесена

Газахский район 
 Монастырь Святого Саргиса на горе Гаг — полуразрушена (руины)
 Церковь Святого Вардана — кафе-бар

Дашкесанский район 
 Церковь Святого Степаноса — полуразрушена (руины)
 Монастырь Святых Переводчиков — полуразрушена (руины)

Кедабекский район 
 Хунисаванк — практически разрушена (руины)
 Церковь Сурб Аменапркич (Св. Всеспасителя), или Большая церковь, в с. Карамурат
 Монастырь (скит) Аранц (Св. Отцов) в с. Карамурат
 Скит Кусанац (Девичий) рядом с с. Карамурат
 Церковь Сурб Геворг (Св. Георгия) в Гетабеке
 Церковь Сурб Аствацацин (Пресв. Богородицы) в Гетабеке
 Монастырь Сурб Саркис (Св. Саркиса) в Гетабеке
 Пустынь Чарека

Шемахинский район 
 Монастырь Св. Богородицы (Сурб Аствацацин) в Мейсари — точная дата постройки неизвестна. Известно лишь, что в 1680 году архимандритом Антонием монастырь был обновлён. С 1831 года, и по состоянию на 1852 год, монастырь Армянской апостольской церкви находился в запустении.
 Церковь Сурб Аствацацин в с. Мадраса — в полуразрушенном состоянии.

Нагорный Карабах 
 Монастырь Амарас, IV век
 Монастырь Цицернаванк, IV век
 Монастырский комплекс Акобаванк, V—VII век рядом с селом Колатаг
 Монастырь Дадиванк, XII—XIII века
 Монастырь Гандзасар, XIII век, село Ванклу
 Собор Сурб Аменапркич Казанчецоц, 1867—1887 года, город Шуша
 Церковь Св. Иоанна Крестителя (Канач Жам), город Шуша
 Церковь Агулецоц, город Шуша
 Церковь Мегрецоц, город Шуша
 Монастырь Кусанац (Девичий монастырь, Анапат), город Шуша
 Церковь Спитак Хач (Белый крест), село Чинарлы/Ванк
 Церковь, село 
 Церковь, село 
 Церковь Аменапркич (Всеспасителя), X век/XVIII-XIX века, село Цор
 Церковь Сурб Григор Лусаворич (Святой Григорий Просветитель), село Цор
 Часовня Минхоркен, село Цор
 Монастырь Гтич (Гтчаванк), XIII век, ущелье Гадрута
 Монастырь Шахках (Шахкахиванк), XIII век/XVII век, ущелье Гадрута
 Церковь Сурб Арутюн (Святого Арутюна), Гадрут
 Церковь Шинатехи Сурб Аствацацин (Святой Богородицы), 1635 г., Тагасер
 Церковь Кармир Ехци (Красная церковь; родовая усыпальница Мелик-Пашаянов), XIII век/XVI-XVII века
 Церковь Св. Григориса, XVII век, село Херхер
 Монастырь Мавас/Мамас, XIII век, Амарасская долина
 Монастырь Кошик анапат, XII век, 8 км от села Колатаг в Мартакертском районе
 Монастырь Хатраванк, XII век, западнее села Вагухас Мартакертского района
 , 2002 года, Аскеран
 , 2009 года, Степанакерт
 , XVII век, 3 км от села Ннги
 Церковь Бри Ехци, V—VII века, село Хаци
 Монастырь Катарованк, IV—XVII века, вершина горы Дизапайт[hy]
 Монастырь Кусанац, XII век, Шаумяновский район
 Монастырь Хорекаванк, V—XIII века, Мартакертский район
 Церковь Святого Иоанна, XVII век, село Тох
 Монастырь Охты Дрни, V—VI века, Мохренес
 Монастырь Бовурханаванк, XVII век, 3 км юго-западнее села Ннги

Нахичеванская Автономная Республика 
На территории Нахичеванской Автономной Республики насчитывалось более 280 Армянских Апостольских церквей.
Неполный список Армянских Апостольских церквей на территории республики:
 Монастырь Св. Товмы, I—IV века, село Ашагы-Айлис (арм. — Агулис) — снесена
 Монастырь Св. Христофера, I—IV века, село Ашагы-Айлис (арм. — Агулис) — снесена
 Монастырь Св. Богоматри, I—IV века, село Ашагы-Айлис (арм. — Агулис) — снесена
 Церковь Св. Минаса, село Ашагы-Айлис (арм. — Агулис) — снесена
 Церковь Св. Шмавона, село Ашагы-Айлис (арм. — Агулис) — снесена
 Церковь Св. Ованеса, село Ашагы-Айлис (арм. — Агулис) — снесена
 Церковь Св. Акопа-Айрапета, село Ашагы-Айлис (арм. — Агулис) — снесена
 Церковь Св. Троицы, село Ашагы-Айлис (арм. — Агулис) — снесена
 Церковь «Амараин», село Ашагы-Айлис (арм. — Агулис) — снесена
 Церковь Св. Степаноса, село Мцгун — снесена
 Церковь Св. Ншана, село Парака — снесена
 Церковь Св. Егиа Маркерэ (Ильи Пророка), село Парака — снесена
 Церковь Св. Акопа-Айрапета, село Парака — снесена
 Церковь Св. Шмавона, село Парака — снесена
 Церковь Св. Степаноса, село Парака — снесена
 Церковь, село Бохрут — снесена
 Монастырь Святого Месропа Маштоца, Месропаван (Насирваз) — снесена
 Монастырь Св. Богоматери, село Чанабаб (арм. — Цхна) — снесена
 Церковь Св. Богоматери, село Навиш — снесена
 Монастырь Св. Степаноса, село Навиш — снесена
 Монастырь Св. Георгия, V век, город Ернджак — снесена
 Монастырь Св. Товмы, 450 год, город Вананд — снесена
 Церковь Святого Креста «Андзревабер», 1457 год, город Вананд — снесена
 Церковь Св. Ованнеса, село Бердак — полуразрушена (руины)
 Церковь Св. Богоматери, село Танакерт — снесена
 Церковь, село Танакерт — снесена
 Церковь, село Танкарет — снесена
 Церковь, село Танакерт — снесена
 Часовня, село Танакерт — снесена
 Часовня, село Танакерт — снесена
 Часовня, село Танакерт — снесена
 Церковь Св. Богоматери, село Норашен (Норакерт), 952 год — снесена
 Церковь Св. Ованеса, село Норашен (Норакерт) — снесена
 Церковь Католическая, село Салитах — снесена
 Церковь Католическая Всех Святых, город Бананиар (Апаранер) — снесена
 Церковь Св. Георгия, село Абракунис (Апракунис) — снесена
 Монастырь Св. Карапета, село Абракунис (Апракунис) — снесена
 Монастырь Святого Георгия, село Абракунис (Апракунис) — снесена
 Церковь Святого Креста, село Абракунис (Апракунис) — снесена
 Церковь Святого Креста «Андзревабер», 1457 год, город Вананд — снесена
 Церковь, село Трунис — снесена
 Церковь, село Трунис — снесена
 Церковь, 1441 год, село Кахакик — снесена
 Церковь Св. Георгия, XII—XIII века, село Нунис (Вобеванис) — снесена
 Церковь, село Базмари — снесена
 Монастырь Святого Креста, до XII века, село Базмари — снесена
 Церковь, село Анмер (Азнамир) — снесена
 Церковь, село Хурс — снесена
 Монастырь Святого Креста, село Алаин (Вохои, Ахаецик) — снесена<ref name="vohoi">Нахичеван<blockquote>Вохои (Ахаецик) — ныне село Алаин, в котором армяне жили с раннего Средневековья. Сохранились развалины монастыря Сурб Хач, стоявшей до конца XIX века, церкви св Степанос, разрушенной во время землетрясения 1931 года. — снесена</blocquote></ref>
 Церковь Св. Степаноса, село Алаин (Вохои, Ахаецик) — снесена
 Церковь Св. Богоматери, село Бист — снесена
 Монастырь Сурб Ншан, V век, село Бист — снесена

Шабранский район 
 Армянский храм, село Кильвар — развалины (сбитая надпись на армянском в портале храма)

См. также 
 Список армянских церквей и монастырей мира
 Список армянских храмов по странам

Примечания

Литература

Ссылки 
 TWO RECENTLY-REVEALED ACTS OF VANDALISM COMMITTED BY THE AZERBAIJANIAN AUTHORITIES
 http://news.newarmenia.net/news/print.php?id=1158246241&archive=

Азербайджан

арм